Die Liste der Ortschaften der Schweiz gibt alle im Ortschaftenverzeichnis der Schweiz angeführten Ortschaften wieder.
Stand: 1. Juli 2022

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
Inhaltsverzeichnis (Orte)   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S St- Sal S./St. Sta. Sar Sch T U V W Y Z

Inhaltsverzeichnis (PLZ)   1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Siehe auch 
 Liste Schweizer Gemeinden

Einzelnachweise

Anmerkungen 

!
Liste (Orte)